Лико — внутрішня частина кори молодих листяних дерев (переважно липи), що легко відокремлюється від стовбура і ділиться на стрічки; також самі стрічки і плетені з них вироби.

Прізвище 

 Антоній Лико (1907—1941) — польський футболіст та тренер, учасник руху Польського Опору.
 Лико Семен Іванович (? — 1621) — руський князь, намісник князів Вишневецьких.